Klaffenbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Chemnitz-Klaffenbach, Stadtteil von Chemnitz
 Klaffenbach (Lenggries), Ortsteil der Gemeinde Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Klaffenbach (Rudersberg), Ortsteil der Gemeinde Rudersberg im Rems-Murr-Kreis in Baden-Württemberg

Gewässer:
 Klaffenbach (Isar), rechter Zufluss zur Isar bei Lenggries
 Klaffenbach (Wehra) oder Klapperbach, linker Zufluss der Wehra nach Glashütte, Gemeinde Todtmoos, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

Klaffenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Günther Klaffenbach (1890–1972), deutscher Epigraphiker

Siehe auch:
 Klafferbach
 Wasserschloss Klaffenbach im Stadtteil Klaffenbach der Stadt Chemnitz im Freistaat Sachsen